Adelbert ist ein männlicher Vorname, eine Variante von Adalbert.

Namensträger

Vorname 
 Adelbert Ames (1835–1933), US-amerikanischer General
 Adelbert Heinrich von Baudissin (1820–1871), deutscher Schriftsteller
 Adelbert von Bornstedt (1807–1851), deutscher Publizist und Revolutionär
 Adelbert von Chamisso (1781–1838), deutscher Naturforscher und Dichter
 Adelbert von Deyen (1953–2018), deutscher Musiker, Komponist, Maler und Graphiker
 Adelbert Delbrück (1822–1890), deutscher Unternehmer und Bankier
 Adelbert Düringer (1855–1924), deutscher Politiker (Nationalliberale Partei, DNVP, DVP)
 Adelbert Hotzen (1830–1922), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Adelbert von Keller (1812–1883), deutscher Romanist und Germanist
 Adelbert Mühlschlegel (1897–1980), deutscher Bahai
 Adelbert Niemeyer (1867–1932), deutscher Maler, Architekt und Kunstgewerbler
 Adelbert Reif (1936–2013), deutscher Journalist sowie Wissenschafts- und Kulturpublizist
 Adelbert Schulz (1903–1944), deutscher Offizier
 Adelbert Weinstein (1916–2003), deutscher Journalist

Zwischenname 
 Edward Adelbert Doisy (1893–1986), US-amerikanischer Biochemiker
 Franz Carl Adelbert Eberwein (1786–1868), deutscher Musikdirektor und Direktor der Oper in Weimar
 Karl Emil Adelbert von Herder (1779–1857), deutscher Gutsbesitzer und Landwirt
 James Adelbert McDermott (* 1936), US-amerikanischer Politiker und Psychiater
 John Adelbert Parkhurst (1861–1925), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch 
 Edelbert

Männlicher Vorname
Deutscher Personenname